Jméno a příjmení Peter Wright nosí:

Peter Wright (šipkař) (* 1970), skotský hráč šipek
Peter Wright (volnostylař), britský zápasník ve volném stylu, bronzový olympijský medailista
Peter Wright (manažer), technický ředitel týmu týmu Lotus v devadesátých letech 20. století
Peter Wright (choreograf), anglický tanečník a choreograf